Ryeka Golyema kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Golemo Dere, vattendrag, Burgas, 
 Stakevska Reka, vattendrag, Vidin, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar